Les Divorcés, chanson de Michel Delpech (1973)
 Les Divorcés (titre alternatif : Le Haut Mal), film suisse de Louis Grospierre (1972)